Бублик.

 Бублик — бараночное изделие в форме тора.
 Бублик — герой книг Николая Носова о Незнайке
 Бублик — спортивное судно, используемое в водном туризме для сплава по рекам высшей категории сложности.

Персоналии 
 Бублик, Аким Петрович — Георгиевский кавалер; полковник; № 6956; 4 декабря 1843.
 Бублик, Александр Станиславович (род. 1997) — казахстанский теннисист.
 Бублик, Афанасий Петрович — Георгиевский кавалер; капитан; № 8101; 26 ноября 1848.
 Бублик, Борис Николаевич (1936—1999) — советский и украинский учёный-кибернетик, член-корреспондент НАН Украины, заслуженный работник высшего образования УССР.
 
 Бублик, Гедалья (1875—1948) — публицист, лидер религиозного сионизма США.
 Бублик, Йосеф (1920—1942) — чехословацкий военный, деятель Движения Сопротивления.
 Бублик, Михаил Викторович (род. 1982) — украинский и российский эстрадный певец.
 Бублик, Семён Павлович (1909—1995) — советский учёный в сфере сельскохозяйственных наук.

Примечания

См. также 
 
 Бублички